Балаклава може да се отнася за:

 балаклава – вид шапка
 Балаклава – град в Украйна
 Балаклава – град в Австралия

Вижте също 
 Битка при Балаклава